Amandine-Aurore-Lucile Dupin, znana jako George Sand
 André Marie Jean Jacques Dupin (1783–1865) – francuski adwokat, członek Akademii Francuskiej
 C. Auguste Dupin – fikcyjny detektyw
 François Pierre Charles Dupin (1784–1873) – francuski matematyk, minister floty Francji
 Jacques Dupin (1927–2012) – francuski poeta
 Louis Ellies Dupin (1657–1719) – francuski historyk